|}

Die Bahnstrecke Stryj–Ternopil ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Stryj, einem regionalen Zentrum, über Chodoriw, einen Bahnknotenpunkt südlich von Lemberg, zur Oblasthauptstadt Ternopil.

Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja geführt.
Die gesamte Strecke ist eingleisig ausgeführt, der Streckenabschnitt von Stryj bis Chodoriw ist elektrifiziert.

Geschichte 

Die heutige Bahnstrecke besteht aus mehreren ehemaligen österreichischen Staatsbahnlinien, die in den 1890er Jahren durch die k.k. Staatsbahnen (kkStB) errichtet wurden:
 Staatsbahnlinie Stryj–Chodorów, eröffnet am 22. Dezember 1899, Länge 41 Kilometer
 Staatsbahnlinie Chodorów–Podwysokie, eröffnet am 29. November 1897, Länge 42,7 Kilometer
 Staatsbahnlinie Halicz–Ostrów-Berezowica (südlich von Ternopil), eröffnet am 25. Januar 1897 (Podwysokie–Ostrów-Berezowica) bzw. 1. Juni 1897 (Halicz–Podwysokie), Länge 72 Kilometer + 29 Kilometer

Nach dem Ende des Polnisch-Ukrainischen Krieges kam die Bahnstrecke unter polnische Herrschaft und wurde nun von den Polnischen Staatsbahnen (PKP) bedient.

Durch die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 kam die Strecke in den Besitz der Sowjetischen Eisenbahnen. Diese begannen sofort mit der Umspurung einzelner Strecken; dies wurde aber nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 rückgängig gemacht und die Strecken der Ostbahn unterstellt. Die Strecke Stryj–Chodorow bekam die Nummer 534g, die Strecke Chodorow–Tarnopol bekam die Nummer 534p.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte die Angliederung Ostpolens an die Sowjetunion mit sich, und unter der Führung der Sowjetischen Eisenbahnen wurden sämtliche normalspurigen Bahnen auf Breitspur umgespurt; seither ist die Bahnstrecke in Breitspur ausgeführt. Während des Rückzugs der deutschen Truppen aus dem Gebiet zerstörten diese 1944 den Großteil der Strecken; der stark zerstörte Streckenteil Halytsch–Pidwyssoke wurde dann auch gar nicht mehr wieder aufgebaut.

Literatur 
 Hermann Strach (Red.): Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien/ Budapest 1898 ff. (mehrbändiges damaliges Standardwerk)

Weblinks 
 Streckendokumenation Stryj–Chodoriw in Bildern (russisch)
 Streckendokumenation Chodoriw–Ternopil in Bildern (russisch)
 Fahrplan der Verbindung Stryj nach Chodoriw, 2014
 Fahrplan der Verbindung Chodoriw nach Ternopil, 2014

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke StryjTernopil
Bahnstrecke StryjTernopil
Bahnstrecke StryjTernopil